Чукву () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чукву, Дэниел Чима (род. 1991) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Мольде».
 Чукву, Клемент (род. 1973) — нигерийский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Чукву, Кристиан (род. 1951) — нигерийский футболист и тренер.